Plusieurs navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Partridge :
 le , un sloop-of-war de 18 canons lancé en 1809 et démoli en 1816 ;
 le , un brick-sloop de 10 canons de classe Cherokee lancé en 1822 et échoué en 1824 ;
 le , un brick-sloop de 10 canons de classe Cherokee lancé en 1829 et vendu en 1864 ;
 le , une canonnière de classe Albacore lancé en 1856 et vendu en 1864 ;
 le , une canonnière lancé en 1888 et vendu en 1909 ;
 le , un destroyer de classe Admiralty M lancé en 1916 et coulé en 1917 ;
 le , un destroyer de classe P lancé en 1941 et coulé en 1942 ;
 le HMS Partridge, un sloop commandé en octobre 1944 mais annulé en .

Partridge